Il doppio del torneo di tennis Kremlin Cup 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale David Adams e Andrej Ol'chovskij per walkover.

Teste di serie

  Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
  David Adams /  Andrej Ol'chovskij (finale,  ritiro)

  Evgenij Kafel'nikov /  David Rikl (quarti di finale,  ritiro) 
  Martin Damm /  Daniel Vacek (quarti di finale,  ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1994
ATP Tour 1994